Malaka steht für:

 Malaka (Regierungsbezirk), Regierungsbezirk im indonesischen Westtimor

Malaka ist der Familienname folgender Personen:

 Bernward Malaka (* 1962), deutscher Internet-Unternehmer und Medienberater
 Tan Malaka (1897–1949), indonesischer Aktivist

Weitere Bedeutungen
 griechisches Fluchwort

Siehe auch: 
 Malakka (Begriffsklärung)